

Боре () - муніципалітет у регіоні Емілія-Романья, провінція Парма

Боре () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Боре () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Боре — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш

Боре — громада в кантоні Во

Інше 
 Боре Ангеловський — актор